Mainberger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Mainberger (1750–1815), deutscher Organist und Komponist
 Sabine Mainberger (* 1960), deutsche Komparatistin